Stresow ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland:
 Stresow (Aulosen), Wüstung im Ortsteil Aulosen der Gemeinde Aland in Sachsen-Anhalt
 Stresow (Behrenhoff), Ortsteil der Gemeinde Behrenhoff in Mecklenburg-Vorpommern
 Stresow (Berlin), Ortslage im Berliner Ortsteil Spandau
 Stresow (Möckern), Ortsteil der Einheitsgemeinde Möckern in Sachsen-Anhalt

in Polen:
 Stresow, ehemals im Kreis Cammin, Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Strzeżewo (Kamień Pomorski)
 Stresow, ehemals im Kreis Greifenhagen, Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Strzeszów (Trzcińsko-Zdrój)
 Stresow, ehemals im Kreis Lauenburg, Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe: Strzeszewo (Wicko)
 Stresow, ehemals im Kreis Stolp, Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe: Strzyżyno

Stresow ist der Familienname folgender Personen:
 Elke Stresow (* 1954), deutsche Fußballspielerin, siehe Elke Mertens
Fanny Stresow (1853–nach 1930), deutsche Malerin
 Gustav Stresow (1910–2010), deutscher Verleger, Schrift- und Buchgestalter
 Konrad Friedrich Stresow (1705–1788), geistlicher Liederdichter 
 Marianne Stresow (1856–1918), deutsche Violinistin, Musikpädagogin und Komponistin 

Siehe auch: 
 Groß Stresow
 Klein Stresow